Levan Matyjašvili (: ლევან მატიაშვილი (Levan Matiashvili)), (*4. červen 1993 v Tbilisi, Gruzie) je gruzínský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
Z judem začínal ve 12 letech v Tbilisi. V gruzínské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2012.

Vítězství 
2015 - 1x světový pohár (Tbilisi)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Levana Matyjašviliho na judoinside.com
 Výsledky a novinky Levana Matyjašviliho na judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1993
Narození 4. června
Žijící lidé
Muži